Рина Сузулки може бити:

 Рина Сузуки (музичар), јапанска музичарка;
 Рина Сузуки (биатлонка), јапанска биатлонка